Валентина Яковлевна Григорьева (26 марта 1904, село Кувыка, Саратовская губерния — 25 марта 2000, Таганрог) — советский и российский живописец, прикладник (мозаика), педагог.

Биография 
С 1918 по 1924 год училась в таганрогской художественной школе А. М. Леонтовского и С. И. Блонской. До Великой Отечественной войны работала керамистом на фабрике керамических изделий. С 1943 по 1947 год работала в товариществе «Всекохудожник». С 1947 по 1967 год преподавала в изостудии Таганрогского Дома пионеров, в городских школах. Участвовала в городских выставках с 1947 года. Давала частные уроки рисунка и живописи.

Умерла В. Я. Григорьева 25 марта 2000 в Таганроге. Похоронена на старом городском кладбище (Николаевский переезд).

Известные ученики 
 Грачёва, Валентина Митрофановна (1934—1984) — российский скульптор-монументалист.
 Дурицкая, Наталья Ивановна (1960) — российская художница.
 Ладыгин, Эдуард Михайлович
 Легостаев, Анатолий Семёнович (1940) — российский живописец, заслуженный художник РСФСР, идейный вдохновитель ростовской арт-группы «Зелёный остров».
 Малинка, Виктор Александрович (1935) — российско-украинский художник, иллюстратор детской книги.
 Светлицкий, Валерий Григорьевич (1938—2018) — российский художник.
 Смолин, Юрий Александрович

Семья 
 Орлов, Василий Сергеевич (1910—2010) — муж, российский художник.

Источники 

Художники России XX века
Художники СССР
Художники-мозаичисты
Таганрогская детская художественная школа
Похороненные в Таганроге